American Idiot () может означать:
 American Idiot — альбом американской панк-рок-группы Green Day 2004 года.
 American Idiot — первая песня этого альбома.

См. также 
 Американский идиот — американский мюзикл по этому альбому продюсера Роба Кавалло.